McCallum kan syfta på följande:

Personer

 David McCallum (född 1933), amerikansk skådespelare och musiker
 Rick McCallum  (född 1954), amerikansk filmproducent
 Scott McCallum (född 1950), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Wisconsin

Geografi

Antarktis 

 McCallum (sjö), 
 Mount McCallum, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn